Anderson Viana (Belo Horizonte, ) é um compositor, flautista, arranjador, maestro e produtor cultural brasileiro.

Compositores de Minas Gerais
Arranjadores de Minas Gerais
Maestros de Minas Gerais
Flautistas de Minas Gerais
Produtores culturais do Brasil
Naturais de Belo Horizonte